William Broadbridge va ser un ciclista britànic nascut a l'actual Sud-àfrica que va córrer a finals del . Competint com amateur, va guanyar una medalla de bronze als Campionat del món de Velocitat de 1894 per darrere de l'alemany August Lehr i el neerlandès Jaap Eden.

Referències 
 Fitxa a sitiodeciclismo.net
 Fitxa a cyclebase.nl

Ciclistes britànics
Ciclistes sud-africans